Дуглас — традиционная форма передачи английского имени и фамилии Да́глас (), а также топоним.

Фамилия

А 
 Дуглас, Аарон (1899—1979) — американский художник.
 Дуглас, Аарон (род. 1971) — канадский актёр.
 Дуглас, Аллен (род. 1960) — канадский экономист.
 Дуглас, Альфред (1870—1945) — английский поэт и переводчик.

Б 
 
 Дуглас, Брайан (род. 1934) — английский футболист.

Г 
 Дуглас, Габриэль (род. 1995) — американская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.
 Дуглас, Гордон (1907—1993) — американский кинорежиссёр, работавший в различных жанрах на протяжении 1930-70-х годов.
 Дуглас, Густав Отто (1687—1771) — шведский военный и российский государственный деятель, участник Великой Северной войны.
 Дуглас, Гэвин (ок. 1474—1522) — один из крупнейших шотландских поэтов XVI века.

Д 
 Дуглас, Дензил (род. 1953) — премьер-министр Сент-Китса и Невиса.
 
 Дуглас, Джек (наст. имя — Джон Патрик Дуглас; род. 1988) — американский видеоблогер и музыкант, известен своими пародиями на видеохостинге YouTube под псевдонимом jacksfilms.
 Дуглас, Джесси (1897—1965) — американский математик, лауреат Филдсовской премии 1936 года.
 Дуглас, Джеффри (род. 1971) — канадский актёр.
 Дуглас, Джим (род. 1951) — американский политик-республиканец, губернатор Вермонта (2003—2011).
 Даглас, Джимми (1859—1919) — шотландский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 
 
 Дуглас, Дональд Уиллс (старший) (1892—1981) — американский авиапромышленник и авиаконструктор.

И 
 Дуглас, Иллеана (род. 1965) — американская актриса.
 Дуглас, Иэн — доминикский политический и государственный деятель.

К 
 Дуглас, Каллен (род. 1967) — американский актёр и сценарист.
 Дуглас, Камерон (род. 1978) — американский киноактёр, внук Кирка.
 Дуглас, Карл Людвиг (1908—1961) — шведский дипломат.
 Дуглас, Кейт (род. 2001) — американская пловчиха
 Дуглас, Кирк (1916—2020) — американский киноактёр.
 Дуглас, Кит — шотландский кёрлингист.
 Дуглас, Клиффорд (1879—1952) — британский инженер и пионер теории социального кредита.
 Дуглас, Кэти (род. 1979) — американская профессиональная баскетболистка.

Л 
 Дуглас, Лора (более известна как Ло́ра Мву́ла; род. 1987) — британская певица и автор песен.

М 
 
 Дуглас, Маргарита (1515—1578) — шотландская государственная деятельница.
 Дуглас, Марселлус (1820—1862) — американский юрист и военный, участник Гражданской войны в США.
 
 Дуглас, Мэри (1921—2007) — британский этнолог.

Н 
 Дуглас, Норман (1868—1952) — британский писатель.

П

Р 
 
  (1907—2015) — британский композитор.
 Дуглас, Рузвельт Бернард (1941—2000) — доминикский государственный деятель, премьер-министр Доминики (2000).

С 
 Дуглас, Сара (род. 1952) — британская актриса.
 Дуглас, Сара Маппс (1806—1882) — американская педагог, писательница и художница.
 Дуглас, Стивен (1813—1861) — американский политик-демократ.
 Дуглас, Стэн (род. 1960) — канадский художник, фотограф, видеоартист.
 Дуглас, Сьюззанн (1964—2021) — американская актриса.

Т 
 Дуглас, Томми (1904—1986) — канадский государственный деятель, премьер-министр Саскачевана (1944—1961).
 Дуглас, Тони (род. 1986) — американский баскетболист.

У

Ф 
 Дуглас, Филлис (урождённая Филлис Каллоу; 1936—2010) — американская актриса.
 Дуглас, Фредерик (1818—1895) — американский писатель, просветитель, аболиционист, редактор и оратор.
 Дуглас, Фрэнсис (1847—1865) — шотландский лорд, альпинист, один из авторов первого восхождения на вершину Маттерхорн в Альпах.

Х 
 Дуглас, Хьюго, барон Дуглас (1294—ок. 1346) — шотландский аристократ и священнослужитель, 7-й лорд Дуглас.

Ш 
 Дуглас, Шарлотта — американский историк искусства.
 Дуглас, Шерман (род. 1966) — американский баскетболист.

Э 
 Дуглас, Элли Виберт (1894—1988) — канадский астроном.
 Дуглас, Эндрю Элликот (1867—1962) — американский астроном.
 Дуглас, Энтони (род. 1985) — британский шорт-трекист, трёхкратный призёр чемпионата Европы 2008, 2010 и 2011 года.

Составные фамилии 
 
 Дуглас-Робертс, Крис (род. 1987) — американский профессиональный баскетболист.
 
 Гаган Дуглас, Хелен (1900—1980) — американская актриса и политик.
 Монтегю-Дуглас-Скотт, Шарлотта (1811—1895) — британская аристократка.
 Экерс-Дуглас, Аретас, 2-й виконт Чилстон (1876—1947) — британский дипломат.

Топоним 
 Дуглас (остров Мэн) — столица Острова Мэн, транспортный и экономический центр острова.
 Дуглас (Корк) — пригород в графстве Корк, Ирландия.
 Дуглас (лунный кратер) — кратер на обратной стороне Луны.

Соединённые Штаты Америки 
 Дуглас (остров) — остров у берегов Аляски.
 Кэмп-Дуглас (Чикаго) — лагерь военнопленных во время Гражданской войны в США.
 Дуглас (Алабама)
 Дуглас (Аляска)
 Дуглас (Аризона)
 Дуглас (Вайоминг)
 Дуглас (Висконсин)
 Дуглас (Джорджия)
 Дуглас (Индиана)
 Дуглас (Массачусетс)
 Дуглас (тауншип, Миннесота)
 Дуглас (Мичиган)
 Дуглас (Небраска)
 Дуглас (Оклахома)
 Дуглас (Северная Дакота)
 Дуглас (Чикаго)

Самолётостроение 
 Дуглас DC-3 — (Douglas DC-3 также известный под наименованиями C-47, C-53, R4D и «Dakota») — пассажирский самолёт.
 Макдоннел Дуглас — американская авиастроительная компания, базировавшаяся в Сент-Луисе, штат Миссури.

См. также 
 Дугласс
 Дугласы

Примечания